Olariu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Olariu (* 1982), rumänische Badmintonspielerin, siehe Alexandra Milon
 Sonia Olariu (* 1992), rumänische Badmintonspielerin

Olariu ist der Name folgender Orte:

 Olariu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj, Rumänien